Close to Metal, nel campo dell'informatica, sta a intendere una versione beta di un'interfaccia di programmazione di basso livello sviluppata da ATI volta all'elaborazione del GPGPU, il marchio ha avuto vita breve ed ora la prima versione di GPGPU di ATI è chiamata AMD Steak SDK ovvero l'attuale SDK AMD APP (APP:Accelerated Parallel Processing), per versioni Windows e Linux a 32 o 64 bit.

Altro 
Close to Metal e Data Parallel Virtual Machine offrivano agli sviluppatori l'accesso ai set di istruzioni nativo e alla memoria degli elementi di calcolo nelle schede video AMD, CTM ha ignorato le API DirectX e OpenGL incentrate sulla grafica per il programmatore GPGPU  per esporre funzionalità di basso livello precedentemente non disponibili, incluso il controllo diretto dei processori di flusso, ALU e dei controller di memoria, R580 e le generazioni successive della microarchitettura GPU AMD supportato da CTM.

Collegamenti esterni 
 

Sviluppo software